:
Station Ede (België), een station langs spoorlijn 89 bij de kern Ede

:
Station Ede Centrum, een station aan het Kippenlijntje in het centrum van Ede
Station Ede-Wageningen, een station in Ede